

Persone
 Alberto Bonacossa (1883-1953) – tennista, pattinatore artistico su ghiaccio, dirigente sportivo ed editore italiano
 Cesare Bonacossa (1914-1987) – editore e giornalista italiano
 Giuseppe Bonacossa (1841-1908) – imprenditore e politico italiano

Altro
 Palazzo Bonacossa – palazzo storico di Milano
 Rifugio Allievi-Bonacossa – rifugio alpino nel comune di Val Masino, Valtellina
 Villa Pirotta Bonacossa – villa di Brunate, provincia di Como

Pagine correlate
 Sentiero Bonacossa